Leptotrema är ett släkte av lavar. Leptotrema ingår i familjen Thelotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptotrema